Geografia
 Banat, regió de l'Europa Central, actualment integrada a Romania, Sèrbia i Hongria
 Banat, llogaret del municipi d'Alàs i Cerc
 Banat, nom francès del llogaret de Benat, al municipi del Tec
 Sant Romà de Banat, església de Banat (Alàs i Cerc)
 Vilanova de Banat, nucli de població del municipi d'Alàs i Cerc